Кубок Шпенглера 2000 — 74-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2000 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стал хозяин соревнований «Давос», обыгравший в финале сборную Канады со счётом 4:2.

Участники турнира 
  Давос
  Йокерит
  Кёльнер Хайе
  Сборная Канады
  Спарта

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Ларс Вайбель
 Защитники:  Джон Майнер —  Ярослав Недвед
 Нападающие:  Фрэнк Бенэм —  Кевин Миллер —  Лонни Бохонос

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2000 года
Спорт в Швейцарии в 2000 году